Ankirihitra (geslacht), een kevergeslacht uit de familie van de boktorren (Cerambycidae)
Ankirihitra (plaats), een plaats en gemeente in het Malagassische district Ambato Boeny